Kempster ist der Familienname der folgenden Personen:

 Albert Kempster (1874–1952), britischer Sportschütze
 James Kempster (1892–1975), irischer Cricketspieler
 Victor Kempster (* 1953), US-amerikanischer Filmarchitekt